Травники:

 Травники — древнерусские сборники, врачебные пособия.

Топонимы
 Травники — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Свидникский повят (Люблинское воеводство)
  — деревня в Польше в гмине Травники.
 Травники — село, Чебаркульский район, Челябинская область, Россия

Концентрационный лагерь (1941—1944)
 Травники — концентрационный лагерь на территории Польши.
 Травники — учебный лагерь СС по подготовке личного состава коллаборационистских полицейских и охранных формирований из числа советских военнопленных и иных лиц, находившихся на оккупированной нацистами территории.
 Травники — нарицательное наименование нацистских коллаборационистов, «выпускников» учебного лагеря Травники.

См. также 
 Травник

Примечания